Plangger ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Plangger (* 1960), italienischer Jurist und Politiker der Südtiroler Volkspartei
 Dominik Plangger (* 1980), Liedermacher 
 Franz Plangger (* 1968), österreichischer Skeletonpilot
 Hans Plangger (1899–1971), Südtiroler Bildhauer und Maler
 Lieselotte Plangger-Popp (1913–2002), deutsche Grafikerin
 Otto Plangger (1933–2002), österreichischer Kunsthandwerker
 Verena Plangger (* 1952), italienische Schauspielerin und Regisseurin